Lou Jacobs – circense tedesco
 Lou Jacobs – calciatore australiano